Victoria Öjefors, född den 31 maj 1983 på Gotland, var mellan åren 2006 och 2011 ordförande i Riksorganisationen Unga Synskadade. Öjefors bor i Göteborg.

Personer från Gotland
Födda 1983
Kvinnor
Levande personer